Треил има више значења:
 Треил (Орегон)
 Треил (Минесота)